Kienegg ist der Name folgender Orte:

  Kienegg (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil von Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
  Kienegg (Gemeinde Sankt Marein), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark